Strid kan som auktorsförkortning betyda:

 Åke Strid
 P.Arne K. Strid

Robotskapade auktorsförkortningar